Obrov je ime več naselij:
 Obrov, Hrpelje-Kozina, Slovenija
 Obrov, Črna gora